Лас Гвајабитас има више значења:

 Лас Гвајабитас (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гвајабитас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гвајабитас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гвајабитас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Гвајабитас (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику